El Torneig de Taixkent 2010, oficialment conegut com a Tashkent Open 2010, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La 12a edició del torneig es va celebrar entre el 20 i el 25 de setembre de 2010 al Tashkent Tennis Center de Taixkent, Uzbekistan.

La tennista russa Al·la Kudriàvtseva va aconseguir el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femení

Enllaços externs 
 Web oficial  

2010
WTA Tour 2010